NCA est un code ou un sigle de trois lettres, qui signifie :
 Nice Côte d'Azur, la communauté urbaine de l'agglomération niçoise (ex CANCA),
 Nicaragua, selon la liste des codes pays du CIO,
 Nippon Cargo Airlines, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes,
 Nautic Club angérien, club de water-polo français basé à Saint-Jean-d'Angély,
 National Crime Agency, un service de police au Royaume-Uni,
 Non classé ailleurs,
 New Chart Account,
 NCA, équipe de paintball belge située dans la province de Liège,
 NCA, Néo Conception Aquitec, équipe de course en cours 2011-2012
 NCA, Niveau de condensation par ascension en météorologie
 NCA, N-carboxyanhydride en chimie
NCA, National Competent Autority dans le domaine biomédical

Code